Александру Пападопол-Калимах (; 15 января 1833, Текуч, Молдавское княжество — 18 июня 1898, там же, Королевство Румыния) — румынский политический и государственный деятель, министр иностранных дел Объединённого княжества Молдавии и Валахии (1865—1866), министр культуры и народного просвещения (1868—1870), , , . Член и вице-президент Румынской академии (тогда Румынского академического общества).

Биография 
Родился в семье Никифора Пападополя, капитана корабля и его жены Евфросинии Каллимаки, дочери Господаря Молдавии Скарлата Каллимаки. Правнук Александра Каллимаки, господаря Молдавского княжества в 1795—1799 годах.

С молодости активно выступал за Объединение Дунайских княжеств.

В 1865—1866 годах занимал пост министра иностранных дел Объединённого княжества Молдавии и Валахии в кабинете Николае Крецулеску, в 1868—1870 годах — министр культуры и народного просвещения в правительстве Димитрие Гика.

Был одним из дарителей рукописей и редких книг Библиотеке Румынской Академии.

Избранные публикации и труды 
 Curtea de Casație în Franța (Iași, 1862)
 Reglementul pentru serviciul Curții de Casație din Franța (1862)
 Scrieri vechi pierdute atingătoare de Dacia (1872—1876); reeeditare Editura Dacica, 2007
 Dioscoride și Lucius Apuleius (Botanica daco-getică) (București, 1879)
 Dare de seamă despre scrierea lui Atanasie Comnen Ipsilante, în «Analele Academiei Române», seria II, tomul II, București, 1879—1980
 Despre Nicolae Mavrocordat Exaporitul și despre activitatea sa politică și literară (București, 1884)
 Sloboziile în România. O carte domnească inedită din 1661, în «Convorbiri literare», anul XVII, București, 1884
 Cuvânt despre expediția lui Igor Sveatoslavici, principele Novgorodului Nordic contra Plovților sau Cumanilor. Traducere și note (București, 1885)
 Dunărea în literatură și în tradițiuni, în «Analele Academiei Române», Memoriile secției istorice, seria II, tomul VII, București, 1886
 Despre Gheorghe Ștefan Voivod, Domnul Moldovei (1653—1668) (București, 1886)
 Generalul Pavel Kisseleff în Moldova și Țara Românească, 1829—1834, după documente rusești (București, 1887)
 Notiță istorică despre orașul Botoșani (1887)
 Notiță istorică despre Bârlad (Bârlad, 1889)
 Despre Dereptate, locul unde s-a aclamat Domn Ștefan cel Mare, în «Analele Academiei Române», seria II, tomul XVII, București, 1894—1895
 Sofia Paleolog, nepoata împăratului Constantin XII Paleolog și Domnița Olena, fiica Domnului Moldovei, Ștefan cel Mare, 1472—1509 (București, 1895)
 Un episod din istoria tipografiei în România (1896)
 Din scrierile lui Alexandru Papadopol-Calimah, publicate de fiul său (Tecuci, 1908)

Литература 
Lecca, Octav-George (2001). Familiile boierești române. Bucharest: Muzeului Literaturii Române. pp. 174–177.
 Rusu, Dorina (1999). Membrii Academiei Române. 1866-1999. Dicționar. Bucharest: Academiei Române. p. 393.

Ссылки 
 Membrii Academiei Române din 1866 până în prezent – P

Министры иностранных дел Румынии
Министры культуры Румынии
Министры образования Румынии
Политики Румынии
действительные члены Румынской академии